Nom de dos reis dels jueus:
Herodes I Agripa (10 aC - 44)
 Herodes II Agripa (27 - 99)